«Громове́ржцы» () — предстоящий американский супергеройский фильм, основанный на одноимённой команде Marvel Comics. Производством займётся компания Marvel Studios, а распространением — Walt Disney Studios Motion Pictures. Является 35-й по счёту кинокартиной в медиафраншизе «Кинематографическая вселенная Marvel» (КВМ). Режиссёром фильма выступит Джейк Шрейер, а сценаристом — Эрик Пирсон. В фильме сыграют Себастиан Стэн, Ханна Джон-Кеймен, Уайатт Рассел, Джулия Луи-Дрейфус, Флоренс Пью, Дэвид Харбор, Ольга Куриленко и Харрисон Форд.

Marvel Studios начала предлагать создание команды «Громовержцы» в рамках КВМ в 2021 году. О том, что фильм находится в разработке, стало известно в июне 2022 года, когда были назначены Шрейер и Пирсон. В сентябре того же года было объявлено об актёрском составе. Ожидается, что съёмки начнутся в июне 2023 года.

Релиз фильма «Громовержцы» в США запланирован на 26 июля 2024 года. Проект станет частью Пятой фазы КВМ.

Синопсис 
Команда злодеев отправляется на миссии по приказу правительства.

Актёрский состав 
 Себастиан Стэн — Джеймс «Баки» Барнс / Зимний солдат / Белый Волк: Усовершенствованный солдат и де-факто лидер «Громовержцев». Считалось, что он погиб в бою во время Второй мировой войны, однако он вернулся в настоящем в качестве убийцы с промытыми мозгами.
 Ханна Джон-Кеймен — Эйва Старр / Призрак: Женщина с молекулярной нестабильностью и член «Громовержцев», которая может проходить сквозь предметы.
 Уайатт Рассел — Джон Уокер / Агент США: Усиленный суперсолдат и член «Громовержцев», являвшийся награждённым капитаном рейнджеров армии США и Капитаном Америкой, прежде чем правительство США с позором уволило его.
 Джулия Луи-Дрейфус — Валентина Аллегра де Фонтейн: Графиня и директор ЦРУ, работающая с Беловой и Уокером.
 Флоренс Пью — Елена Белова / Чёрная вдова: Член «Громовержцев», обучавшаяся в Красной комнате быть Чёрной вдовой.
 Дэвид Харбор — Алексей Шостаков / Красный Страж: Русский суперсолдат и член «Громовержцев», являющийся аналогом Капитана Америки и приёмным отцом Беловой.
 Ольга Куриленко — Антония Дрейкова / Таскмастер: Женщина, ранее находившаяся под контролем своего отца Дрейкова для выполнения заданий для Красной комнаты, прежде чем её освободила сестра Беловой Наташа Романофф.
 Харрисон Форд — Таддеус «Громовержец» Росс: Президент США. Ранее он был генералом армии и госсекретарём США.

Кроме того, роли в фильме также получили Айо Эдебири и Стивен Ён.

Производство

Разработка 
Во время производства фильма «Стражи Галактики» (2014) режиссёр Джеймс Ганн выразил заинтересованность в создании фильма на основе Громовержцев президенту Marvel Studios Кевину Файги, на что ему ответили, что это вполне возможно, учитывая успех «Стражей Галактики». К 2021 году Ганн больше не был заинтересован в фильме о Громовержцах после режиссуры фильма DC Films «Отряд самоубийц: Миссия навылет» (2021), учитывая, что Отряд самоубийц схож по концепции с Громовержцами. В июне 2018 года Ханна Джон-Кеймен выразила энтузиазм по поводу повторения своей роли Эйвы Старр / Призрака из фильма «Человек-муравей и Оса» (2018) в фильме о Громовержцах, поскольку версия персонажа из комиксов была членом данной команды.

Предположения о том, что в Кинематографической вселенной Marvel (КВМ) появятся Громовержцы, появились в середине 2019 года после объявления о том, что Даниэль Брюль вновь исполнит роль Гельмута Земо в сериале Disney+ «Сокол и Зимний солдат» (2021). В этом сериале, а также в фильме «Чёрная вдова» (2021) Джулия Луи-Дрейфус появилась в роли Валентины Аллегры де Фонтейн, работающей с Джоном Уокером / Агентом США в исполнении Уайатта Рассела и Еленой Беловой / Чёрной вдовой в исполнении Флоренс Пью, что позволяет предположить, что она набирает команду злодеев или антигероев, подобную Громовержцам. Во время выхода сериала «Сокол и Зимний солдат» фанаты считали, что Громовержцы появятся в сериале, учитывая появление Земо, Уокера и де Фонтейн. Исполнительный продюсер Нейт Мур сказал, что команда никогда не рассматривалась для сериала, потому что они не хотели «затуманивать историю» введением или повторным введением группы персонажей, когда они пытались обслужить другие аспекты своей истории. Главный сценарист Малкольм Спеллман добавил, что, похоже, вокруг представления команды было «много болтовни», добавив: «Я не знаю, сумасшедшие фанаты или нет».

К июню 2022 года, после презентации Джейка Шрейера, которая «сразила наповал» руководителей Marvel Studios, режиссёром «Громовержцев» был назначен Шрейер, сценаристом — Эрик Пирсон, а продюсером — Файги. В то время студия поддерживала контакт с актёрами, чтобы обсудить их готовность к повторному исполнению своих ролей. Многие комментаторы предположили, что команда могла бы состоять из таких персонажей, как Земо, Белова, Таскмастер, Агент США, Призрак, Мерзость, Баки Барнс или Клинт Бартон, с де Фонтейн или Земо во главе команды. Deadline Hollywood также предположил, что в фильме на роль Таддеуса «Громовержца» Росса могут позвать другого актёра после смерти оригинального актёра Уильяма Хёрта, поскольку этот персонаж имеет прочные связи с командой в комиксах. В ComicBook.com считали, что вместо того, чтобы менять актёра на роль Росса, Marvel Studios могла бы заменить его на , который был вторым персонажем в комиксах, ставшим Красным Халком. Фильм был официально анонсирован в июле на San Diego Comic-Con, получив дату выхода на 26 июля 2024 года. Первоначально планировалось, что это будет последний фильм в Пятой фазе КВМ.

Пре-продакшн 
В сентябре 2022 года Джастин Кролл из Deadline Hollywood сказал, что концепция фильма заключалась в том, чтобы Пью, Рассел и Брюль повторили свои роли членов команды антигероев, которую возглавит Белова в том, что Кролл назвал спин-оффом для персонажа. На D23 Expo в том же месяце Пью, Рассел, Джон-Кеймен и Луи-Дрейфус были утверждены на главные роли вместе с Себастианом Стэном в роли Барнса, Дэвидом Харбором в роли Алексея Шостакова / Красного Стража и Ольгой Куриленко в роли Антонии Дрейковой / Таскмастера; они все возвращаются к своим ролям из предыдущих проектов КВМ. Харбор сказал, что фильм будет уникальным для КВМ, описав основной актёрский состав как «сборище отбросов, изгоев и неудачников, а также людей, которые на самом деле не соответствуют статусу „супер“ в „супергерое“». Пью должна была получить восьмизначное число денег за участие в «Громовержцах» и ещё в одном фильме КВМ. В конце месяца Джефф Снайдер из The Ankler сообщил, что Харрисон Форд был выбором Marvel Studios номер один на замену Хёрту в роли Росса, и Marvel планировала объявить о его кастинге на D23, прежде чем президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди попросила их не делать этого, потому что она чувствовала, что это помешает их продвижению пятого фильма об Индиане Джонсе (2023). Снайдер сказал, что неясно, отказался ли Форд с тех пор от этой роли. В середине октября Снайдер сообщил, что Форда выбрали на роль Росса и он впервые появится в фильме «Капитан Америка: Новый мировой порядок» (2024). Вскоре после этого было подтверждено участие Форда в «Новом мировом порядке» и «Громовержцах». В январе 2023 года Луи-Дрейфус подтвердила, что съёмки начнутся в июне, а Айо Эдебири присоединилась к актёрскому составу с неизвестной на тот момент ролью, в то время как в следующем месяце Стивен Ён получил важную роль для «Громовержцев» и для возможных будущих фильмов в КВМ.

Съёмки 
Съёмочный период начнётся в июне 2023 года в Атланте и пройдёт под рабочим названием «Oops All Berries». Харбор будет снимать свои сцены параллельно со съёмками пятого сезона сериала «Очень странные дела», которые также пройдут в Атланте.

Релиз 
Фильм «Громовержцы» выйдет 26 июля 2024 года. Он станет пятым фильмом Пятой фазы КВМ.

Примечания 

Фильмы США 2024 года
Фильмы-боевики США
Кинематографическая вселенная Marvel: Пятая фаза
Фильмы на английском языке
Фильмы, спродюсированные Кевином Файги
Фильмы — спин-оффы
Фильмы-кроссоверы